

Лісні Поляни — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область

Лісні Поляни — селище, Омутнінський район, Кіровська область
 Лісні Поляни — селище, Подольський міський округ, Московська область
 Лісні Поляни — селище, Щолковський міський округ, Московська область